Hydrangeaceae — родина квіткових рослин із порядку Cornales, широко розповсюджена в Азії та Північній Америці, а також у південно-східній Європі.

Роди 
Carpenteria Torr.
Deutzia Thunb.
Fendlera Engelm. & A.Gray
Fendlerella A.Heller
Hydrangea Gronov. ex L.
Jamesia Torr. & A.Gray
Kirengeshoma Yatabe
Philadelphus L.
Whipplea Torr.

Примітки 

Родини квіткових
Дереноцвіті